Questa è la prima edizione del torneo.

In finale Hamad Međedović ha sconfitto Nino Serdarušić con il punteggio di 6–4, 6–3.

Teste di serie 

  Fábián Marozsán (semifinale)
  Flavio Cobolli (quarti di finale)
  Manuel Guinard (secondo turno)
  Zsombor Piros (quarti di finale)
  Adrian Andreev (quarti di finale, ritirato)

  Damir Džumhur (quarti di finale) 
  Miljan Zekić (ritirato) 
  Hamad Međedović (campione) 
  Evan Furness (semifinale)

Qualificati 

  Elliot Benchetrit (primo turno, ritirato)
  Benjamin Hassan (primo turno)
  Julian Ocleppo (primo turno)

  Mirza Bašić (secondo turno)  
  Gerald Melzer (primo turno) 
  Oleg Prihodko (secondo turno)

Wildcard 

  Péter Fajta (primo turno, ritirato)
  Matyas Füle (primo turno)

  Gergely Madarász (primo turno)

Alternate 

  Salvatore Caruso (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Kiskút Open 2023